Osmer ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Osmer (1883–1944), deutscher Politiker und Oberbürgermeister der Stadt Herford
 James H. Osmer (1832–1912), US-amerikanischer Politiker